La Haye – comune francese nel dipartimento della Senna Marittima nella regione dell'Alta Normandia
 La Haye – comune francese nel dipartimento dei Vosgi nella regione della Lorena
 La Haye en Touraine – antico nome della cittadina di Descartes, così ribattezzata in onore del filosofo Cartesio cui diede i natali
 La Haye – esonimo francese dell'Aia, città nei Paesi Bassi

Altri progetti